Il sepolto vivo (Ripley Under Ground) – romanzo del 1970 di Patricia Highsmith
 Il ritorno di Mr. Ripley (Ripley Under Ground) – film del 2005 diretto da Roger Spottiswoode